Elizabethville kan syfta på följande:
 Elizabethville, Pennsylvania, ort i Dauphin County, USA
 Elisabethville, äldre namn på staden Lubumbashi i Kongo-Kinshasa